Па́лехское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в составе Палехского района Ивановской области России. Административный центр — пгт Палех. На территории поселения находятся 3 населённых пункта.

Образовано 25 февраля 2005 года, в соответствии с Законом Ивановской области N 46-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Палехском муниципальном районе».

Главой поселения является Жоров Павел Петрович, главой администрации является Белов Евгений Николаевич .

Географические данные 
 Общая площадь: ? км²
 Расположение: центральная часть Палехского района
 Граничит:
 Палехское городское поселение вокруг очерчено границами Раменского сельского поселения, являясь, так называемым вкраплившимся субъектом во внутрь cельской населенной территории Палехского района.

Население

Административное устройство 

В состав поселения входят следующие населённые пункты:

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте районной администрации

См. также 
Палех

Городские поселения Ивановской области
Муниципальные образования Палехского района